

Anno 
 625 o 625 a.C.

Codici 
 625 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kihei-AMOS Remote Maui Experimental Site, sull'isola di Maui, nelle Hawaii

Matematica 
 625 – numero